Dubróvnoie - Дубровное  - és un poble de la província de Kurgan, a Rússia, que el 2017 tenia 370 habitants.

Pobles de la província de Kurgan